Василий Селищев:
 Селищев, Василий Иванович (1932—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Селищев, Василий Петрович (1915—1945) — Герой Советского Союза.